Вісник — той, що приносить вісті, новини

 Вісник — періодичне або неперіодичне видання журнального типу, присвячене публікаціям останніх найважливіших результатів наукових досліджень, подій тощо 
Вісник (дипломатія) — дипломат у ранзі вісника, наприклад нунцій або інтернунцій Ватикану

Друковані видання
 Вісник+К
 Український вісник
 Кам'янець-Подільський вісник
 Вісник Кременчука
 Полтавський вісник
 Бібліотечний вісник
 Дунаєвецький вісник
 Вісник КНТЕУ
 Одеський вісник
 Шепетівський вісник
 Вісник Київського університету
 Церковний Вісник
 Вісник НАН України
 Ірпінський вісник
 Студентський Вісник
 Вісник благодійництва
 Діловий вісник
 Науковий вісник Національного гірничого університету
 Вісник Кагарличчини
 Лікарський Вісник
 Артистичний вісник
 Православний вісник
 Юридичний вісник України
 Офіційний вісник України
 Оттавський вісник
 Християнський Вісник
 Галицький економічний вісник
 Релігійно-науковий вісник
 Вісник Московського району
 Гілея (науковий вісник)
 Енциклопедичний вісник України
 Офіційний вісник Президента України
 Вісник господарського судочинства
 Український Православний Вісник
 Вісник Тернопільського національного технічного університету
 Український Медичний Вісник
 Вісник Національного банку України
 Вісник державної служби України
 Вісник Червоного Хреста України
 Вісник агентства міського розвитку
 Вісник Інституту української наукової мови
 Офіційний вісник Європейського Союзу
 Вісник Львівського університету. Серія фізична
 Вісник Львівського університету. Серія біологічна
 Вісник Державного комітету архівів України
 Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету
 Вісник Державної податкової служби України
 Урядовий Вісник Правительства Карпатської України
 Український вісник рефлексології та експериментальної педагогіки
 Вісник Одеського музею нумізматики
 Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України
 Донецький вісник Наукового товариства імені Шевченка
 Літературно-науковий вісник
 Державний Вістник
 Вісник Української Народної Республіки
 Вістник Державного Секретаріяту Військових Справ
 Вістник Українського Війська